Title Transfer Facility, een virtuele beurs voor aardgas in Nederland
 TTF Liebherr Ochsenhausen, een Duitse tafeltennisclub uit Ochsenhausen
 Tetrathiafulvaleen, een zwavelhoudende organische verbinding
 .ttf, bestandsextensie voor de lettertypestandaard TrueType